Дэ́вид А́ндерсон (; ) — канадский политик и государственный деятель, член Палаты общин Канады, член Кабинета министров Канады в 1968—1972 и 1993—2006 годах. Также известен как гребец, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Риме.

Биография 
Дэвид Андерсон родился 16 августа 1937 года в городе Виктория провинции Британская Колумбия, Канада.

Окончив Викторианский колледж (ныне Викторианский университет), поступил на юридический факультет Университета Британской Колумбии в Ванкувере. Во время учёбы в университете состоял в местной гребной команде «Тандербёрдс», неоднократно принимал участие в различных студенческих регатах. Также являлся университетским резервным пилотом Королевских военно-воздушных сил Канады.

Как гребец в 1959 году представлял Канаду на Панамериканских играх в Чикаго, выиграл здесь серебряную медаль в распашных рулевых восьмёрках.

Наивысшего успеха в своей спортивной карьере добился в сезоне 1960 года, когда вошёл в основной состав канадской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Риме. В программе восьмёрок в решающем финальном заезде пришёл к финишу вторым, уступив около двух секунд команде из Австралии — тем самым завоевал серебряную олимпийскую медаль.

В 1962 году окончил университет со степенью бакалавра права и последующие шесть лет служил офицером внешнеполитического ведомства в Министерстве международных дел Канады, работал преимущественно в странах Восточной Азии.

В 1968 году от Либеральной партии Канады был избран в Парламент, где заседал вплоть до 1972 года. Некоторое время посвятил региональной политике, в течение трёх лет возглавлял подразделение Либеральной партии в Британской Колумбии.

В 1976—1984 годах работал консультантом по окружающей среде, преподавал в Школе управления Викторианского университета.

В 1984 году вошёл в состав Иммиграционного апелляционного совета, где находился до 1988 года, вплоть до расформирования этой структуры.

После достаточно длительного перерыва в 1993 году вернулся в политику и вошёл в состав Кабинета министров. В последующие годы находился на постах Министра государственного казначейства (1993—1995), Министра транспорта (1995—1997), Министра рыболовства и океанов (1997—1999), Министра окружающей среды (1999—2004).

В 2007—2010 годах занимал должность директора Гуэлфского института окружающей среды.

Награждён орденом Канады в степени офицера (2010), орденом Британской Колумбии (2018).

Примечания 

Министры внутренних доходов Канады
Министры транспорта Канады
Министры рыболовства Канады
Министры окружающей среды Канады
Члены палаты общин Канады от Либеральной партии Канады
Члены палаты общин Канады от Британской Колумбии
Члены Тайного совета Королевы для Канады
Гребцы (академическая гребля) Канады
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1960 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Выпускники Викторианского университета
Выпускники Колледжа Эглона
Выпускники Университета Британской Колумбии
Выпускники юридической школы Университета Британской Колумбии
Кавалеры ордена Британской Колумбии
Члены 26-го правительства Канады